Stefan Baliński (przewodniczący RM) – przewodniczący Rady Miasta Płocka (1917-1919)
 Stefan Baliński (architekt) – polski architekt i malarz, (ur. 1794 w Jankowicach, zm. 5 marca 1872 w Warszawie)